

Patronyme 

 Antoine Blanc Gingras (1821-1877), représentant de la Nation métisse, négociant et fondateur de la ville de Saint-Joseph devenue Walhalla, aux États-Unis ;
 Charlotte Gingras (1943-), romancière québécoise ; 
 Claude Gingras (1931-2018), journaliste et critique musical québécois ; 
 Denis Gingras (1965-), cancérologue français ;
 Éric Gingras (1973-), syndicaliste québécois ;
 Ernest-Omer Gingras (1887-1983), marchand et homme politique fédéral et municipal du Québec ;
 Francis Gingras (1971-), médiéviste québécois ;
 François Gingras (19?-), réalisateur québécois ;
 Gaston Gingras, (1959-), joueur de hockey canadien ;
 Gustave Gingras (1918-1996), médecin québécois, fondateur de l’Institut de réadaptation de Montréal ;
 Léon Gingras (1808-1860), prêtre, théologien, professeur, administrateur scolaire et auteur canadien ;
 Louis-Philippe Gingras (19?-), auteur-compositeur-interprète québécois ; 
  ;
 Pascal Gingras (1968-), musicien-batteur et percussionniste québécois ;
  ;
 Yves Gingras (1954-), scientifique, historien des sciences et professeur canadien.

Homonymie de patronyme